Trattato di Fort Laramie del 1851
 Trattato di Fort Laramie del 1868